Die China Open 2017 im Badminton fanden vom 14. bis zum 19. November 2017 in Fuzhou, Volksrepublik China, statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Viktor Axelsen (Finale)
  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Lin Dan (1. Runde)
  Shi Yuqi (Viertelfinale)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Chen Long (Champion)
  Lee Chong Wei (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (2. Runde)
  Carolina Marín (Halbfinale)
  Akane Yamaguchi (Champion)
  Nozomi Okuhara (1. Runde)
  He Bingjiao (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
  Liu Cheng / Zhang Nan (Viertelfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
  Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (1. Runde)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Champion)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (1. Runde)
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Jung Kyung-eun  (Viertelfinale)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (1. Runde)
  Kim Hye-rin / Lee So-hee (Finale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Praveen Jordan / Debby Susanto (1. Runde)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
  Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
  Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champion)
  Lu Kai / Tang Jinhua (2. Runde)
  Seo Seung-jae / Kim Ha-na (Viertelfinale)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnierseite

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Fuzhou